Jméno a příjmení Jan Vávra má více nositelů:

 Jan Vávra (dramatik) (1843–1900) – český dramatik a beletrista
 Jan Vávra (herec) (1861–1932) – český herec, otec Miloše Vávry
 Jan Vávra (Nova) (* 1954) – český herec a moderátor, bývalý šéfredaktor zpravodajství TV Nova
 Jan Vávra (fotograf) (* 1953) – český fotograf
 dr. Jan Vávra – jeden z pseudonymů novináře a spisovatele Jana Herbena
 Jan Vávra (obrozenec) (1807–1885) – významný představitel českého národního obrození